

Miejscowość w Polsce 
 Dublany – wieś w województwie podlaskim

Miejscowość na Białorusi 
 Dublany – wieś w obwodzie grodzieńskim

Miejscowości na Ukrainie 
 Dublany – miasto w obwodzie lwowskim
 Dublany – osiedle typu miejskiego w obwodzie lwowskim
 Dublany – wieś w obwodzie rówieńskim